Följande personer med namnet Gegenbaur är kända:
 Carl Gegenbaur, tysk biolog.
 Joseph Anton von Gegenbaur, tysk målare.

Tyska efternamn